L'entorn subaquàtic es refereix a la regió situada per sota de la superfície de l'aigua líquida i immersa en una característica natural o artificial (anomenada cos d'aigua), com un oceà, mar, llac, estany, embassament, riu, canal o aqüífer. Algunes característiques de l'entorn submarí són universals, però moltes depenen de la situació local.

L'aigua líquida ha estat present a la Terra durant la major part de la història de la planeta. Es creu que l'entorn submarí és el lloc d'origen de la vida a la Terra, i segueix sent la regió ecològica més crítica per al manteniment de la vida i l'hàbitat natural de la majoria dels organismes vius. Diverses branques de la ciència es dediquen a l'estudi d'aquest entorn o parts o aspectes específics de la mateixa.

Una sèrie d'activitats humanes es duen a terme a les parts més accessibles de l'entorn submarí. Aquests inclouen investigació, busseig sota l'aigua per a treball o recreació, i guerra submarina amb submarins. No obstant això, l'entorn submarí és hostil als humans de moltes maneres i sovint inaccessible, i per tant relativament poc explorat

Extensió 

Les tres quartes parts del planeta Terra està coberta per aigua. La major part de la superfície sòlida del planeta es troba plana abissal, a una profunditat compresa entre  i  per sota de la superfície dels oceans. La posició sòlida de la superfície del planeta més propera al centre del geoide és el Challenger Deep, situat a la Mariana Trench a una profunditat de . Hi ha una part menor de la superfície coberta per masses d'aigua dolça i un gran volum d'aigua subterrània als aqüífers. El medi submarí és hostil per als humans de moltes maneres i, per tant, poc explorat. Pot ser mapada per sonar o més directament explorada a través de tripulats, operats remotament o autònoms submergibles. Els sòls oceànics han estat estudiats mitjançant sonar fins a una resolució tosca; les àrees particularment estratègiques s'han mapejat en detall per ajudar a navegar i detectar submarins, tot i que es poden classificar els mapes resultants.

Galeria

Referències

Bibliografia 
 Dueker, C. W. 1970, Medical aspects of sport diving. A.S. Barnes and Co., New York. 232 pp.
 The Briny Deep – Oceanography notes at San Jose State University. sjsu.edu
 Barange M, Field JG, Harris RP, Eileen E, Hofmann EE, Perry RI and Werner F (2010) Marine Ecosystems and Global Change Oxford University Press. .
 Boyd IL, Wanless S and Camphuysen CJ (2006) Top predators in marine ecosystems: their role in monitoring and management Volume 12 of Conservation biology series. Cambridge University Press. .
 Davenport J (2008) Challenges to Marine Ecosystems: Proceedings of the 41st European Marine Biology Symposium Volume 202 of Developments in hydrobiology. .
 Levner E, Linkov I and Proth J (2005) Strategic management of marine ecosystems Springer. Volume 50 of NATO Science Series IV. .
 Mann KH and Lazier JRN (2006) Dynamics of marine ecosystems: biological-physical interactions in the oceans Wiley-Blackwell. .
 Moustakas A and Karakassis I (2005) "How diverse is aquatic biodiversity research?"  Aquatic Ecology, 39: 367-375.]
 National Research Council (US) (1996) Freshwater ecosystems: revitalizing educational programs in limnology National Academy Press. .

Vegeu també 
 Ecosistema marí
 Batiscopi
 Càmera subaquàtica

Enllaços externs 

 Exploring-the-ocean-with-a-bathyscope
 (Fedas)- medio-ambiente

Submarinisme
Medi ambient
Oceanografia